

Toponyme
Jonchère désigne un lieu où les joncs poussent (avec jonchaie, joncière, jonchière, joncheraie) et apparaît dans un grand nombre de toponymes, comme :
La Jonchère, une commune de la Vendée,
La Jonchère-Saint-Maurice, une commune de Haute-Vienne,
Jonchères, une commune de la Drôme,
Jonchères, hameau de la commune de Blanot en Côte-d'Or.
La Jonchère, un lieu-dit de La Celle-Saint-Cloud (Yvelines),
Jonchère-Malmaison Saint-Cucufa, un village de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine);

Divers Châteaux de la Jonchère sont connus, comme à Bougival ou Beauregard-Baret.

 Château de Jonchères, au bord des gorges de l'Allier sur la commune de Rauret (Haute-Loire).

Patronyme
Jonchère, Évariste est un sculpteur français
Roland Jonchère, né le  est un coureur cycliste français.
Gérard Michel de La Jonchère (1675-v.1750), trésorier de l’extraordinaire des guerres

Patronyme français